Cerro Cuate bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Cuate (McKinley County, New Mexico)	
 Cerro Cuate (Sandoval County, New Mexico)